Les Viverridés (Viverridae) sont une famille de mammifères carnivores féliformes qui comprend trente-cinq espèces différentes réparties en quinze genres distincts et subdivisés en huit sous-familles.

En font partie  les genettes, civettes et binturongs. Ce sont des animaux de taille moyenne avec un corps allongé et des pattes assez courtes. Ils sont arboricoles, plutôt nocturnes et ne dédaignent pas de compléter leur régime carné par des fruits.

Le seul représentant en Europe est la genette commune que l'on rencontre autour du bassin méditerranéen. Les autres viverridés se rencontrent en Afrique et en Asie.

Les viverridés sont appréciés pour leur fourrure, certaines espèces ont des glandes péri anales qui produisent une substance appelée « civette » utilisée en parfumerie. Enfin la viande de civette est consommée en Asie. Les scientifiques soupçonnent cette pratique d'être à l'origine de l'apparition d'une nouvelle forme de pneumonie virale sévère en 2002 : le SRAS.

Certains viverridés ronronnent comme  et .

Étymologie 

Le nom de la famille Viverridae est formé par dérivation du radical viverra et du suffixe -idae. Le radical est un emprunt lexical au latin viverra signifiant « furet » (laquelle espèce n'appartient d'ailleurs pas aux viverridés, mais aux mustélidés) et le suffixe de dérivation -idae est un emprunt au grec ancien εἶδος, eidos « aspect extérieur », utilisé en zoologie pour nommer toutes les familles animales.

Description 

Les viverridés sont des carnivores de taille moyenne avec un corps allongé, filiforme et des pattes relativement courtes. Leur taille va d’environ  (sans la queue) à  et leur poids de  à . Ils portent une tête relativement petite avec un museau pointu et les oreilles dressées.

La plupart des espèces ont des rayures, des taches ou des bandes sur leur corps et leur queue est souvent cerclée de couleurs contrastées. Leurs griffes peuvent être entièrement, semi, ou pas du tout rétractiles.

La plupart ont des glandes périanales qui produisent une substance à forte odeur; chez certaines espèces, l'odeur est suffisamment puissante pour éloigner les prédateurs. La sécrétion de ces glandes, appelée civette, est utilisée comme base de parfum et comme médicament.

La formule dentaire est 3/3, 1/1, 3-4/3-4 1-2/1-2 = 32-40. Les dents carnassières, pour cisailler la viande, sont bien développées.

Répartition et habitat 

Les viverridés sont originaires de l’Europe du Sud, de l’Afrique et de l’Asie. Ils ont rayonné à Madagascar. L’unique représentant européen est la genette commune (Genetta genetta) qui vit autour du bassin méditerranéen.

Ils vivent généralement dans les forêts, la savane, les montagnes et surtout la forêt tropicale.

Écologie 

La plupart des viverridés sont des chasseurs nocturnes. qui se nourrissent de petits vertébrés, d’insectes, de vers, crustacés et mollusques. Certains sont probablement des carnivores stricts alors que d’autres inclus des fruits et des racines dans leur régime.

Ils sont fortement arboricoles. Ils ne vivent pas en groupe.

Certains viverridés ronronnent comme la genette tigrine (Genetta tigrina), et genette commune (Genetta genetta).

On peut observer leur « crottier », judicieusement situé sur un replat rocheux dominant les bocages et les fourrés, où ils déposent, jour après jour, des excréments de taille impressionnante et leurs empreintes (à cinq doigts, mais semblables à celles du chat lorsque seuls quatre doigts marquent). Leurs voix peuvent être confondues avec celle du renard.

Histoire de la nomenclature 
Georges Cuvier (1769-1832) donna une impulsion à la zoologie en appuyant ses études sur l’anatomie comparée et en particulier sur le squelette et les dents des mammifères. Il reprit la méthode de classification naturelle d'Antoine-Laurent de Jussieu en botanique, et proposa en 1797-1798 puis en 1817 une classification du Règne animal dans laquelle la tribu des Digitigrades (de la famille des Carnivores) regroupe les genres Viverra (civette, genette, fossa, mangouste, suricates), avec les genres Ursus, Procyon, Coatis et Meles.

En 1821, dans On the natural arrangement of vertebrose animals, John Edward Gray  met sous les Digitigrades, la famille des Viveridae (orthographiée par Gray sans redoublement du r) comportant les espèces :
 la civette, Viverra, Viverra civetta L.
 la genette Genetta, Viverra genetta L.
 la mangouste Herpestes Illiger, Viverra ichneumon L.
 le suricate Ryzaeus Illiger, Viverra tetradactylus L.
C’est-à-dire que le taxon « genre » de Cuvier (Viverra) a été monté au rang taxonomique de « famille » (Viveridae) avec certaines modifications de contenu en genres et espèces. Les genres sont alors Viverra, Genetta, Herpestes et Suricata.

Les viverridés constituent la famille la plus primitive de toutes les familles de carnivores féliformes et sont clairement moins spécialisés que les Felidae. C’est une des familles les plus problématiques des carnivores.

En 1833, Edward Turner Bennett décrit le fossa de Madagascar (Cryptoprocta ferox) et subordonne le genre Cryptoprocta aux Viverridae. Toutefois, une analyse moléculaire et morphologique a suggéré que le genre Cryptoprocta n’appartenait pas aux Viverridae mais aux Eupleridae.

En 1864 [1865], J. E. Gray propose une révision des genres et espèces de la famille des Viverridae. Il distingue les sous-familles suivantes :

 Sous-famille Hemigalinae Gray, 1865
 Sous-famille Paradoxurinae Gray, 1865
 Sous-famille Viverrinae Gray, 1821
Hunt (2001) regroupe les membres de cette familles en 6 sous-familles : Prionodontinae, Viverrinae, Euplerinae, Cryptoproctinae, Hemigalinae et Paradoxurinae. À la suite d'une étude de 2003, les espèces de la sous-famille des Euplerinae sont regroupées au sein de la famille des Eupleridae avec une ancienne sous-famille de la famille des herpestidés, les galidinés.
L'ancienne sous-famille des Prionodontinae est maintenant une famille placée à la base des féliformes.

Systématique 
Pour Wilson & Reeder, iI existe  de viverridés classées en 3 sous-familles :

 Hemigalinae, sous-famille divisée en 4 genres :
 Genre Chrotogale comprenant une seule espèce Chrotogale owstoni — Civette palmiste d'Owston
 Genre Cynogale comprenant une seule espèce Cynogale bennettii — Civette-loutre de Sumatra
 Genre Diplogale comprenant une seule espèce Diplogale hosei — Civette de Hose
 Genre Hemigalus comprenant une seule espèce Hemigalus derbyanus — Civette palmiste à bandes
 Paradoxurinae, sous-famille divisée en 5 genres :
 Genre Arctictis comprenant une seule espèce Arctictis binturong — Binturong
 Genre Arctogalidia comprenant une seule espèce Arctogalidia trivirgata — Civette palmiste à trois bandes
 Genre Macrogalidia comprenant une seule espèce Macrogalidia musschenbroekii — Civette palmiste des Célèbes
 Genre Paguma comprenant une seule espèce Paguma larvata — Civette palmiste à masque (civette consommée en Chine chez laquelle on a identifié le virus du SRAS)
 Genre Paradoxurus comprenant 3 espèces :
 Paradoxurus hermaphroditus — Civette palmiste hermaphrodite
 Paradoxurus jerdoni — Civette palmiste de Jerdon
 Paradoxurus zeylonensis — Civette palmiste de Golden
 Viverrinae, sous-famille divisée en 5 genres :
 Genre Civettictis comprenant une seule espèce Civettictis civetta — Civette africaine
 Genre Genetta comprenant  :
 Genetta abyssinica — Genette d'Abyssinie
 Genetta angolensis — Genette d'Angola
 Genetta bourloni — Genette de Bourlon
 Genetta cristata —
 Genetta genetta — Genette d'Europe
 Genetta johnstoni — Genette de Johnston
 Genetta maculata — Genette panthère
 Genetta pardina — Genette pardine
 Genetta piscivora — Genette aquatique
 Genetta poensis
 Genetta servalina — Genette servaline
 Genetta thierryi — Genette Haussa
 Genetta tigrina — Genette tigrine
 Genetta victoriae — Genette géante
 Genre Poiana comprenant 2 espèces
 Poiana leightoni — Poyane d'Afrique occidentale
 Poiana richardsonii — Poyane d'Afrique centrale
 Genre Viverra comprenant 4 espèces :
 Viverra civettina — Civette de Malabar
 Viverra megaspila — Civette à grandes taches
 Viverra tangalunga — Civette de Malaisie
 Viverra zibetha — Zibeth
 Genre Viverricula comprenant une seule espèce
 Viverricula indica — Rasse ou Petite civette

Phylogénie 
Les relations phylogéniques des Viverridae sont montrées dans le cladogramme suivant

Voir aussi 

Le Chien viverrin (Nyctereutes procyonoides) malgré un nom lui aussi basé sur la même racine latine, n'appartient pas à la famille des Viverridae mais à celle des Canidés

Références externes

Notes

Références